Ханс (Ха́ссе) Йе́ппсон (; 10 мая 1925, Кунгсбакка — 21 февраля 2013, Рим) — шведский футболист, нападающий, бронзовый призёр чемпионата мира 1950 года в составе сборной Швеции.

Карьера

Клубная 
Выступал за шведский «Юргорден». В 1951 году стал лучшим бомбардиром шведского чемпионата. В том же году перешёл в «Чарльтон Атлетик», за который провёл 11 матчей. Затем Хассе уехал в Италию, где играл за «Аталанту», «Наполи» и «Торино», закончив выступления в 1957 году.

В сборной 
В составе сборной Хассе дебютировал в 1949 году в товарищеской встрече против Англии. Год спустя он принял участие в чемпионате мира 1950 года, проходившем в Бразилии. Провёл на турнире 4 матча, забил 2 гола. Выиграл вместе с командой бронзовые медали.

Итого: 12 матчей / 9 голов; 5 побед, 3 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 
 Матчи Хассе Йеппсона за сборную на сайте European Football
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Торино»